Dolná Krupá
Gene Krupa
Jacek Krupa
Joanna Krupa
Horná Krupá

Desambiguações de sobrenomes